Eerste divisie (mannenhandbal) 1993/94
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1993/94